Le qualificazioni del singolare dell'Erste Bank Open 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert (qualificato)
  Denis Kudla (qualificato)
  Guido Pella (ultimo turno)
  Michail Kukuškin (qualificato)

  Andrej Rublëv (ultimo turno, lucky loser)
  Cameron Norrie (ultimo turno, lucky loser)
  Bradley Klahn (primo turno)
  Ruben Bemelmans (qualificato)

Qualificati 

  Pierre-Hugues Herbert
  Denis Kudla

  Ruben Bemelmans
  Michail Kukuškin

Lucky loser 

  Andrej Rublëv

  Cameron Norrie

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2018